Sanfilippo:
 a síndrome de Sanfilippo

Sobrenome 
 José (Francisco) Sanfilippo (* 1935, Buenos Aires), um futebolista argentino

Sobrenomes da língua italiana